Campionatul Balcanic de Atletism din 2016 s-a desfășurat între 25 și 26 iunie 2016 pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, România.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  Balkan Senior Championships la Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism
  2016 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com

2016 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în Pitești